Tough è un termine inglese, aggettivo di toughness, che connota la forza, la durezza, la resistenza, soprattutto riferito al carattere e all'indole di una persona. Può essere usato con la stessa accezione di macho.

Musica 
 Tough! – album di Art Blakey e dei Jazz Messengers del 1966
 Tough – album di Kurtis Blow del 1982
 Tough – album di raccolta degli Wishbone Ash del 2008
 Tough – album di John Mayall del 2009
 Tough – singolo di Kellie Pickler del 2011
 Tough – singolo di Lewis Capaldi del 2018

Fumetti 
 Tough – manga in due serie di Tetsuya Saruwatari

Persone 
 Dave Tough – musicista jazz statunitense